Babak () (ou Babek en azéri) est un prénom masculin persan. Il tire son origine du moyen perse Pāpak et signifie petit père.

Patronyme
Babak Amir-Tahmasseb, kayakiste français, d'origine iranienne
Bobak Ferdowsi, ingénieur américain, d'origine iranienne
Babak Jalali, réalisateur iranien
Babak Karimi, acteur iranien
Babak Najafi, réalisateur et scénariste iranien
Babak Zanjani, homme d'affaires iranien

Personnages
 Papak (ou Bābak), fondateur de la dynastie sassanide.
 Bābak Khurramdîn, un des chefs du mouvement des Khurramites, mort en janvier 838.

Toponymie
 Babək, ville de la République autonome du Nakhitchevan, nommée d'après le personnage historique Bābak Khurramdîn.
 Babək, raion de la République autonome du Nakhitchevan, dont Babek est le chef-lieu.
 Le château de Babak, château du , de la province d'Azerbaïdjan de l'Est, au nord de l'Iran.
 Shahr-e Babak, chef-lieu de la préfecture de Shahr-e Babak, dans la province de Kerman en Iran.

Cinéma
 Babek, téléfilm réalisé par Guy Lessertisseur en 1964.
 Babek, film dramatique et historique soviétique et azéri, réalisé par Eldar Kouliev, sorti en 1979.